Lill-Tandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Tandsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Tandsjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (20,4 ha)

Se även
Tandsjön
Lill-Tannsjön,  (33,6 ha)
Lill-Tannträsket
Lill-Tannsjötjärnen, 
Stor-Tandsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn